

Штауфен-ім-Брайсгау —

Штауфен — громада в кантоні Ааргау

Інше 
 Штауфени — династія південно-німецьких королів